Zakon Maltański – zakon katolicki (kawalerowie maltańscy)
 Joannici – protestanckie zakony joannitów
 Order Świętego Jana Jerozolimskiego – anglikański i ekumeniczny zakon joannitów
 Przymierze Zakonów św. Jana Jerozolimskiego
 Ortodoksyjny Zakon Szpitalników św. Jana z Cypru – zakon prawosławny
 Joannici – rosyjska sekta prawosławna
 Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy